Мари́я Доло́рес де Коспеда́ль Гарси́я (; род. , ) — испанский государственный деятель. Генеральный секретарь Народной партии Испании с июня 2008 года, второе лицо партии. Министр обороны Испании в правительстве Мариано Рахоя с 4 ноября 2016 по 7 июня 2018 года. Член Конгресса депутатов Испании XII созыва в 2016—2018 годах. 7 ноября 2018 года Мария Долорес де Коспедаль заявила о завершении политической карьеры и возвращении на юридическое поприще.

Биография 
Коспедаль изучала право в частном Университете Святого Павла в Мадриде. В 1991 году работала прокурором в Стране Басков. В 1992 году перешла на работу в министерство развития, позднее — в министерство социального развития. В 1998 году работала консультантом в испанском посольстве в США. В 1999 году была назначена техническим генеральным секретарём министерства социального развития и труда. Позднее работала в министерстве общественного управления и министерстве внутренних дел.

В июне 2006 года Коспедаль была избрана председателем отделения Народной партии в Кастилии — Ла-Манче. Спустя два года Мариано Рахой назначил Коспедаль генеральным секретарём партии, она стала первой женщиной на этом посту. В июне 2006 года вошла в состав Сената Испании в результате довыборов. Повторно избиралась в Сенат следующего созыва. Фигурировала в коррупционном скандале вокруг казначея партии Луиса Барсенаса.

Сложила полномочия сенатора после победы на выборах 2011 года в Кастилии — Ла-Манче. С июня 2011 по июль 2015 года Коспедаль занимала пост председателя правительства автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Хотя на региональных выборах в мае 2015 года Народная партия в Кастилии — Ла-Манче получила относительное большинство, правительство сформировала Испанская социалистическая рабочая партия при поддержке «Подемос». С января 2016 года является депутатом нижней палаты испанского парламента.

3 ноября 2016 года Мария Долорес де Коспедаль была назначена на должность министра обороны Испании в правительстве Мариано Рахоя и занимала этот пост вплоть до отставки правительства в результате вотума недоверия председателю правительства 1 июня 2018 года. В июле 2018 года выдвигалась на должность председателя партии, но проиграла в праймериз Сорайе Саэнс Сантамария и Пабло Касадо. 7 ноября 2018 года заявила о том, что снимает с себя полномочия депутата Конгресса, уходит из политики и возвращается к прокурорской работе в Верховном суде Испании.

В 1995—1998 годах состояла в браке с аристократом Хосе Феликсом Вальдивьесо-Гонсалесом, впоследствии брак был расторгнут и аннулирован в церкви. С 2009 года замужем за предпринимателем и финансистом Игнасио Лопесом дель Иерро, имеет сына Рикардо.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Народной партии Испании
 Мария Долорес де Коспедаль на сайте Сената Испании
 Биография на сайте Конгресса депутатов

Члены Сената Испании
Политики XXI века
Женщины-политики Испании
Члены Народной партии (Испания)
Министры обороны Испании
Юристы Испании